Kino Moskwa w Kielcach
 Kino Moskwa w Warszawie

Zobacz też 
 Kino Mockba